Nuestra Señora de la Peña de Francia ist der Name folgender Kirchen:

 Santuario de Nuestra Señora de la Peña de Francia, Klosterkirche in El Cabaco, Salamanca, Spanien
 Nuestra Señora de la Peña de Francia (Puerto de la Cruz), Kirche in Puerto de la Cruz auf Teneriffa, Spanien